Michael Hill (1964) világbajnoki bronzérmes brit gerelyhajító, olimpikon
Michael Hill (1974) ausztrál teniszező